Долосцы — деревня в Себежском районе Псковской области России. 

Входит в состав сельского поселения Себежское.

География 
Расположена в 36 км к юго-востоку от города Себеж, на южном прибрежье озера Долосцы и восточном берегу озера Томсино, примыкая на западе к одноимённой деревне Томсино.

Деревня находится у границы с Белоруссией. Здесь расположен контрольно-пропускной пункт, где взимается плата за использование автодороги  (кроме автомобилей, зарегистрированных в Псковской области), осуществляется таможенный и транспортный контроль на автомобильном пункте пропуска «Долосцы». Фитосанитарный контроль проводится в пунктах карантина растений «Долосцы» и «Долосцы-1».

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 303 жителя.

История 
С января 1995 до июля 2010 года деревня была административным центром ныне упразднённой Долосчанской волости.

Достопримечательности 
С 2014 года в деревне находится фабрика «Снегири», возродившая производство валяной обуви.

Примечания 

Населённые пункты Себежского района